Orion är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Orion åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Orion. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Maldonado Station,  km sydväst om Orion.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis